Методи порогового обмеження необоротних процесів у навколишньому середовищі — методи, спрямовані на обмеження експлуатації  біологічних видів і ресурсів, що знаходяться під загрозою зникнення або виснаження (рибні запаси, кити, ссавці суші), а також на захист пружності  екосистем, особливо там, де екологічні функції і пружність чутливі до сполучень різних біологічних видів, а зміни у  біорізноманітності можуть мати серйозні і незворотні наслідки.

Див. також 
 Економічні інструменти екологічної політики
 Сталий розвиток
 Економіка сталого стану
 Індикатори сталого розвитку
 Зелена економіка
 Прокляття ресурсів

Література 
 Daly H., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. — Washington: Island Press, 2004.

Ресурси Інтернету 
 Еколого-економічний словник 
 Економічна цінність природи 
 Концепция общей экономической ценности природных благ 
 Традиционные и косвенные методы оценки природных ресурсов 

Сталий розвиток
Екологічна економіка
Екологічна термінологія